Немиро́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

Известные носители 
 Немирович, Андрей (около 1462—1541) — государственный деятель Великого княжества Литовского, гетман польный литовский в 1536—1541 годах, воевода киевский в 1514—1541 годах.
 Немирович, Дариуш (род. 1952) — польский оперный певец (бас) и преподаватель вокала.

См. также 
 
 
 Щит-Немирович